Földényi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Földényi (* 1974), ungarische Tennisspielerin
 László F. Földényi (* 1952), ungarischer Essayist, Kunsttheoretiker, Literaturkritiker und Übersetzer